Râul Valea Cășăriei se poate referi la:

 Râul Valea Cășăriei, Prahova (Sinaia)
 Râul Valea Cășăriei, Prahova (Cumpătu)

Vezi și 
 Râul Cășăria (dezambiguizare)

Toponime românești